Osoby o tym nazwisku:
 Erik Wardanjan – ormiański piłkarz
 Harutjun Wardanjan – ormiański piłkarz